Källskär kan syfta på följande platser:

Sverige 
 Källskären, ögrupp i Nikolai socken, Oxelösunds kommun, där bland annat Södra Källskär och Norra Källskär ingår.
 Källskären, ögrupp i Björkö-Arholma socken, Norrtälje kommun, där bland annat Stora Källskär och Lilla Källskär ingår

Finland 

 Källskär (Kökar, Åland), 
 Källskär (Brändö, Åland), 
 Källskär, Iniö, Åboland,

Se även
Norra Källskär
Västra Källskär
Östra Källskär
Långa Källskär
Stora Källskär
Stora Källskäret